Aline ist
 eine Variante des weiblichen Vornamens Alina; Namensträgerinnen siehe dort
 der Name einer ansonsten anonymen Frau aus dem sogenannten Grab der Aline aus Hawara (Ägypten)

Aline steht außerdem für:
 (266) Aline, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Aline (Roman), eine Erzählung des Schweizer Schriftstellers Charles Ferdinand Ramuz
 Zeche Aline in Essen
 Aline – The Voice of Love, ein Film von Valérie Lemercier (2020)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aline (Georgia), im Candler County
 Aline (Louisiana), im Pointe Coupee Parish
 Aline (Oklahoma), im Alfalfa County
 Aline (Pennsylvania), im Snyder County

im Vereinigten Königreich:
 Aline (Schottland)

Gewässer:
 Aline Creek, Fließgewässer im US-Bundesstaat Pennsylvania

Im NRHP gelistete Objekte:
 Aline Covered Bridge, in Meiserville, Pennsylvania, ID-Nr. 79002344
 Aline IOOF Lodge No. 263, in Aline, Oklahoma, ID-Nr. 84002941

Siehe auch:
 Alina (Begriffsklärung)